Dolphy ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Dolphy (1928–1964), US-amerikanischer Jazzmusiker

Dolphy ist der Künstlername von:

 Dolphy (Schauspieler) (Rodolfo Vera Quizon Sr.; 1928–2012), philippinischer Schauspieler